Le championnat de France de rugby peut se référer au :
 championnat de France de rugby à XV ;
 championnat de France de rugby à XIII.